Warren Ellis kan verwijzen naar:

Warren Ellis - de Australische muzikant
Warren Ellis - de Engelse comic/stripauteur